Cet article présente les résultats détaillés de la Coupe du monde 1974''

 Premier tour 
 Groupe I  journée journée journée Groupe II  journée journée journée Groupe III  journée journée journée Groupe IV  journée journée journée Deuxième tour 
 Groupe A  journée journée journée Groupe B  journée journée journée'''

Coupe du monde de football 1974